Särdrag kan syfta på:

Särdrag – de byggstenar med vilka man kan beskriva och särskilja fonem och språkljud i världens språk
Socialism med kinesiska särdrag – beteckningen på den officiella ideologin i dagens Kina